Les élections législatives néerlandaises de 1956 () se tiennent le  pour élire les 100 membres de la Seconde Chambre des États généraux. Finalement, , le nombre de sièges passe à 150. Cette réforme réduit aussi le seuil à franchir pour être représenté au parlement à 0,67 % au lieu d'1 % auparavant.

Système électoral

Contexte

Résultats

Notes et références 

1956
1956 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Juin 1956